Poltavskij
 Semën Poltavskij
 Poltavskij rajon

Pagine correlate 

 Poltava